Petrovo Selo est un toponyme qui peut désigner :
Petrovo Selo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Petrovo Selo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Petrovo Selo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
Petrovë/Petrovo Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren/Prizren.